Hallett peut faire référence à :

Toponymes 

 le cap Hallett, cap situé en Antarctique à l'extrémité sud de la péninsule Hallett ;
 le pic Hallett, sommet du Colorado aux États-Unis ;
 Hallett, ville américaine située en Oklahoma.

Patronymes 
 Alfred Hallett (né en 1914), peintre anglais. 
 Deborah Hughes Hallett, mathématicienne britannique.
 Edward Hallett Carr (1892-1982), historien et journaliste anglais.
 Andy Hallett (1975-2009), acteur américain.
 John Hughes-Hallett (1901-1972), militaire britannique.
 Greg Hallett (né en 1961), essayiste néo-zélandais.
 Henry Hallett Dale (1875-1968), neuroscientifique britannique, prix Nobel de physiologie ou médecine en 19361.

Voir aussi 
 Alexis Hallette (1788-1846), inventeur et industriel français.

Homonymie de patronyme